Harvest Moon (in italiano Luna del Raccolto) è un'espressione idiomatica della lingua inglese utilizzata per indicare la luna piena più vicina all'equinozio d'autunno.

Musica 
 Harvest Moon – traccia dell'album Good-Bye Indiana (1975) di Ivano Fossati
Harvest Moon – album di Neil Young del 1992, contenente l'omonima traccia
 Harvest Moon – traccia dell'album Heaven Forbid (1998) dei Blue Öyster Cult
 Harvest Moon – album di Geoff Warren ed Enver Izmailov del 2006
 Harvest Moon – EP delle 2YOON del 2013

Videogiochi 
Harvest Moon – serie di simulatori di vita agreste
Harvest Moon (1996) – primo videogioco dell'omonima serie

Altro 
Operazione Harvest Moon – operazione militare della Guerra del Vietnam